Die Segunda División 1963/64 war die 33. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 15. September 1963 und endete am 26. April 1964. Zwischen dem 7. und 30. Juni 1964 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Deportivo La Coruña und UD Las Palmas.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen RCD Mallorca Deportivo La Coruña, CA Osasuna und CD Málaga teil. Aus der Tercera División kamen CD Abarán, Algeciras CF, Atlético Ceuta, FC Badalona, CD Europa, CE l’Hospitalet und Ontinyent CF.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 

Entscheidungsspiel:

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Deportivo La Coruña
 1. (Gr. Süd)  – UD Las Palmas

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – UD Salamanca
 16. (Gr. Nord) – Deportivo Alavés
 15. (Gr. Süd)  – CD San Fernando
 16. (Gr. Süd)  – CD Eldense

 Absteiger aus der Primera División
 Pontevedra CF
 Real Valladolid

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Barakaldo Altos Hornos
 CD Calvo Sotelo
 Real Unión Irún
 CE Sabadell

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1963/64
Fußballsaison 1963/64